

Sigle 
MASCA est un acronyme qui peut se référer à :
 Museum Applied Science Center for Archaeology, un département du Penn Museum, le musée d'archéologie et d'anthropologie de l'université de Pennsylvanie.

Patronyme 

 Pandolfo Masca, un cardinal italien du .

Toponyme 

 Masca, un village de la commune canarienne de Buenavista del Norte sur l'île de Tenerife ;
 le parc régional de Masca sur l'île de Tenerife.

 Mașca, un village de la commune roumaine de Iara dans le județ de Cluj ;
 Mâsca, un village de la commune roumaine de Șiria dans le județ d'Arad.

Biologie 
En biologie, Masca ou masca peut désigner :
 , un genre de papillons de la famille des Erebidae et de la sous-famille des Pangraptinae ;
 le masca (), une plante herbacée du genre Echium endémique à Tenerife ;
 le masca laboureur, un poisson cartilagineux de l'ordre des chimaeriformes ;
 le masca du Cap, un autre poisson cartilagineux de l'ordre des chimaeriformes.

Nom commun 
Le mot masca signifie « sorcière » dans certains contextes :
  est un mot d'origine piémontaise pour sorcière ;
 « masca » peut aussi signifier sorcière en occitan.